Pierre Thomine-Desmazures (1848–1851), homme politique français 
 Pierre Thomine Desmazures (1901-1965), résistant français.